Botnia puede hacer referencia a:

 el Golfo de Botnia, situado entre la Península Escandinava y Finlandia;

 la compañía Metsä-Botnia, una empresa finlandesa productora de pulpa de celulosa;

 la compañía aérea Botnia, rebautizada en 2004 como Blue1.